Castelrosso – frazione di Chivasso, in Italia
 Castelrosso – isola e comune della Grecia nel Mediterraneo orientale